La quinzaine correspond au nombre 15. C'est aussi le nom de plusieurs périodiques bimensuels (paraissant donc chaque quinzaine, d'où leur nom) et d'événements.

Périodiques 

 La Quinzaine, revue catholique sociale française, de 1894 à 1907.
 Cahiers de la Quinzaine, bimensuel français de 1900 à 1914, dirigé par Charles Péguy.
 Quinzaine puis La Quinzaine, bimensuel catholique édité par les Editions du Temps présent de 1950 à 1955.
 La Quinzaine littéraire, journal littéraire bimensuel créé en 1966.

Autres 
 Quinzaine des réalisateurs, événement annuel de sélection de films.